Turniej mężczyzn w koszykówce 3x3 na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 2020 odbył się w dniach 24-28 lipca 2021 w hali Aomi Urban Sports Park w Tokio.

Był to debiutancki turniej w koszykówce 3x3 na igrzyskach olimpijskich.
Mecz finałowy rozgrywany dn. 28 lipca 2021 roku pomiędzy Łotwą a Rosyjskim Komitetem Olimpijskim zakończył się zwycięstwem Łotyszy 21 - 18. Mecz o brązowy medal rozgrywany dn. 28 lipca 2021 roku pomiędzy Serbią a Belgią, zakończył się zwycięstwem Serbów 21 - 10.

Uczestnicy

System rozgrywek 
Faza grupowa rozegrana została w systemie kołowym (każdy z każdym). Do fazy play-off awansowało sześć najlepszych drużyn. W ćwierćfinałach 4 drużyna po fazie grupowej zagrała z 5 drużyną, a 3 z 6. Zwycięzcy awansowali do półfinałów, w których zmierzyli się z 1 i 2 drużyną po fazie grupowej. Zwycięzcy półfinałów zagrali o mistrzostwo olimpijskie w finale, a przegrani w meczu o brązowy medal.

Harmonogram rozgrywek 
Legenda:

Sędziowie 
Na turniej zostało powołanych 12 sędziów z 12 państw.

Faza grupowa 
O kolejności w grupie decydują określone kryteria:

 Liczba wygranych meczów
 Bilans w meczach bezpośrednich
 Zdobyte punkty 

godziny zostały podane w czasie środkowoeuropejskim letnim (UTC+2)

Mecz 1

Mecz 2

Mecz 3

Mecz 4

Mecz 5

Mecz 6

Mecz 7

Mecz 8

Mecz 9

Mecz 10

Mecz 11

Mecz 12

Mecz 13

Mecz 14

Mecz 15

Mecz 16

Mecz 17

Mecz 18

Mecz 19

Mecz 20

Mecz 21

Mecz 22

Mecz 23

Mecz 24

Mecz 25

Mecz 26

Mecz 27

Mecz 28

Faza Play-off

Play-off

Ćwierćfinały 

Mecz 29

Mecz 30

Półfinały 

Mecz 31

Mecz 32

Mecz o 3 miejsce 
Mecz 33

Finał 
Mecz 34

Statystyki

Indywidualne 
Punkty

Drużynowe 
Punkty

Tabela końcowa 

Koszykówka na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 2020
Rozgrywki w koszykówce 3x3